Andrzej Piotrowski ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Piotrowski (Gewichtheber) (* 1958), polnischer Gewichtheber
 Andrzej Piotrowski (Skilangläufer) (* 1969), polnischer Skilangläufer
 Andrzej Jerzy Piotrowski, polnischer Filmregisseur, Gewinner des Goldenen Leoparden